Greenwood es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Greenwood (Carolina del Sur)
Condado de Greenwood (Kansas)